Anton "Toni" Polster (Viena, 10 de março de 1964) é um ex-futebolista austríaco que disputou as Copas do Mundo de 1990 e 1998. Atualmente é treinador da Seleção nacional da Áustria.

Carreira
Polster jogou entre 1982 e 2000, mesmo período que esteve na Seleção Austríaca de Futebol. Em todos os times, ele deixou sua marca.

Títulos 
 Campeonato Austríaco (3): 1984, 1985, 1986
 Copa da Áustria de Futebol (1): 1986

Prêmios individuais 
 Futebolista Austríaco do Ano: 1986, 1997
 Artilheiro do Campeonato Austríaco: 1985, 1986, 1987
Bota de ouro: 1987

Futebolistas da Áustria
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Sevilla Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo Logroñés
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do FC Red Bull Salzburg
Jogadores da Seleção Austríaca de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998